«Жальгирис» — литовский хоккейный клуб из Электреная. Основан в 2011 году под названием «Балтика» (Вильнюс). Выступал в Первенстве Молодёжной хоккейной лиги.

История 
Клуб создан в 2011 году. В сезоне 2011-12 года команда заявлена во второй дивизион МХЛ. 15 сентября 2011 года ХК «Балтика» был принят в состав участников Первенства МХЛ. Бюджет клуба составляет 800 тысяч евро. Дебют литовцев в МХЛ состоялся 22 сентября 2011 года в Вильнюсе на арене «Vilnius Pramogų» матчем с командой «Зеленоград»

.
По итогам регулярного чемпионата команда заняла в дивизионе «Запад» второе место, а среди всех команд пятое.
В первом раунде плей-офф в соперники команде из Литвы достался латвийский «Юниорс». Со счётом в серии 1:3 ХК «Балтика» прекратил своё выступление в плей-офф
.
По окончании первого сезона МХЛ-Б «Балтика» заняла 9 место в лиге
.

С октября 2012 года клуб принимает домашние матчи в Электренае.

27 января 2014 года была исключена из состава первенства МХЛ. Со слов главы Федерации хоккея Республики Беларусь Евгения Ворсина «Балтика» заявилась во вторую лигу чемпионата Белоруссии.

В сезоне 2014/15 «Жальгирис» вернулся в Первенство МХЛ и занял пятое место в Западной конференции. В плей-офф команда уступила в трёх матчах московскому Зеленограду. О дальнейшем существовании клуба неизвестно.

Руководство и тренерский штаб

Руководство 
 Президент: Ромуальдас Жадейка 
 Вице-президент: Валентин Китов 
 Вице-президент: Каспарас Юргеленис 
 Вице-президент: Сергей Рыбаков 
 Генеральный директор: Андреюс Силинас 
 Генеральный менеджер: Павел Попов

Тренерский состав 
 Главный тренер: Айгарс Ципрусс
 Тренер: Андрейс Игнатовичс 
 Начальник команды: Гинтаутас Кунейкис

Состав команды

Известные игроки

Известные тренеры

Статистика выступлений

Участники Кубка Поколения 
Таблица участников.

Стадион 

В сезоне 2011—12 года команда проводила домашние игры в Вильнюсе на Утянос Прамогу Арена:
 Вместимость — 2500 мест
 Адрес — ул. Ажуолино 9, Вильнюс, Литва

По словам игрока клуба Ильи Машенцова:
Посещаемость матчей у нас самая высокая по сравнению с другими клубами МХЛ! Полторы тысячи стабильно присутствуют на матчах!. 

С октября 2012 года домашние игры проводит в Электренайском ледовом дворце:
 Вместимость — 2000 сидячих и 1000 стоячих мест
 Адрес — ул. Драугистес 24, Электренай, Литва

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт — HK Baltica 
 ХК Балтика (Вильнюс)
 Официальный сайт МХЛ Б
 
 
 
 
 

Хоккейные клубы по алфавиту
Хоккейные клубы Литвы